Demeton ist der unvollständige Name mehrerer chemischer Verbindungen sowie ein Pflanzenschutzmittel, das aus einer Mischung dieser Verbindungen besteht.

 Demeton-S
 Demeton-O